7º Prêmio TVyNovelas
10 de Maio de 1989

Novela: 
Amor en Silencio

Atriz: 
Christian Bach

Ator: 
Humberto Zurita
O Prêmio TVyNovelas 1989 foi a sétima edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1988. O evento ocorreu no dia 10 de Maio de 1989 no Centro Libanés, na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado pela atriz e cantora Lucero. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Amor en Silencio
 El Extraño Retorno de Diana Salazar
 El Pecado de Oyuki
 Encadenados
 Pasión y Poder

Melhor Direção de Câmeras

 Gabriel Vázquez Bulman por El Pecado de Oyuki
 Alejandro Frutos por Amor en Silencio
 Pedro Damián por Pasión y Poder

Melhor Atriz

 Christian Bach por interpretar Catalina Valdecasas em Encadenados
 Ana Martín por interpretar Oyuki Ogino em El Pecado de Oyuki
 Lucía Méndez por interpretar  Diana Salazar/Doña Leonor de Santiago em El Extraño Retorno de Diana Salazar

Melhor Ator

 Humberto Zurita por interpretar Germán em Encadenados
 Arturo Peniche por interpretar Fernando Silva em Amor en Silencio
 Jorge Martínez por interpretar Mario Villarreal/Don Eduardo Carbajal em El Extraño Retorno de Diana Salazar

Melhor Vilã

 Margarita Sanz por interpretar Mercedes Silva em Amor en Silencio
 Alma Muriel por interpretar Dra. Irene del Conde/Doña Lucrecia Treviño em El Extraño Retorno de Diana Salazar
 Claudia Islas por interpretar Nina Montenegro em Pasión y Poder

Melhor Vilão

 Enrique Rocha por interpretar Eladio Gómez Luna em Pasión y Poder
 Salvador Sánchez por interpretar Yutaka Ogino em El Pecado de Oyuki
 Sergio Jiménez por interpretar Caralampio/José em Encadenados

Melhor Atriz Principal

 Jacqueline Andere por interpretar Laura em Nuevo Amanecer
 Adriana Roel por interpretar Delfina García Vda. de Salazar em El Extraño Retorno de Diana Salazar
 Martha Roth por interpretar Lady Elizabeth Pointer em El Pecado de Oyuki

Melhor Ator Principal

 Joaquín Cordero por interpretar Miguel Ocampo em Amor en Silencio
 Guillermo Murray por interpretar Francisco em Flor y Canela
 Jorge Martínez de Hoyos por interpretar Sir Charles Pointer em El Pecado de Oyuki

Melhor Atriz Jovem

 Erika Buenfil por interpretar Marisela Ocampo/Ana Silva em Amor en Silencio
 Alma Delfina por interpretar Mari em El Rincón de los Prodigios
 Julieta Rosen por interpretar Blanca Lazcano em Encadenados

Melhor Ator Jovem

 Ernesto Laguardia por interpretar Pablo em Flor y Canela
 Demián Bichir por interpretar Monchito em El Rincón de los Prodigios
 Omar Fierro por interpretar Ángel Trejo em Amor en Silencio

Melhor Revelação Feminina

 Elvira Monsell por interpretar Paola Ocampo em Amor en Silencio
 Cecilia Gabriela por interpretar Yuriko em El Pecado de Oyuki
 Lola Merino por interpretar Ana Carmen Montenegro em Pasión y Poder

Melhor Revelação Masculina

 Ari Telch por interpretar Osvaldo "Vado" Palas em Dos Vidas
 Miguel Pizarro por interpretar Pedro em Pasión y Poder
 Boy Olmi por interpretar Irving Pointer em El Pecado de Oyuki

Melhor Atriz Debutante

 Salma Hayek por interpretar Fabiola em Nuevo Amanecer
 Daniela Castro por interpretar Patricia em Nuevo Amanecer

Melhor Ator Debutante

 Juán Carlos Muñóz por interpretar Jaime em Pasión y Poder

Melhor Escritor

 Liliana Abud e Eric Vonn por Amor en Silencio

Melhor Programa de Comédia

 Dr. Cándido Pérez

Melhor Atriz de Comédia

 Anabel Ferreira por ¡Anabel!

Melhor Ator de Comédia

 Jorge Ortiz de Pinedo por Dr. Cándido Pérez

Melhor Ator Revelação de Comédia

 César Costa por interpretar Don César Costa em Papá Soltero

Melhor Programa Musical e de Variedades

 Siempre en Domingo

Melhor Apresentadora

 Verónica Castro por Mala Noche....¡No!

Melhor Apresentador

 Raúl Velasco por Siempre en Domingo

Melhor Cantora

 Yuri

Melhor Cantor

 Mijares

Prêmios especiais

 "Melhor Cantor Extrangeiro": Miguel Bosé
 "Melhor Série de Temas Sociais": Mujer, Casos de la Vida Real
 "Cantor de Maior Projeção Internacional": Emmanuel
 "Reconhecimento a Uma Trajetória Artística": Rafael Baledón
 "Reconhecimento a Uma Trajetória Artística": Guillermo Vázquez Villalobos
 "Toda Uma Trajetória Como Cantor": Roberto Carlos
 "Cantora Revelação e Maior Lançamento do Ano": Alejandra Guzmán
 "Melhor Grupo Musical": Timbiriche
 "Homenagem Póstuma": Julio Castillo, pela trajetória como diretor

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas